Ярка — молода вівця, яка ще не ягнилася.
 Ярка — залізнична станція поблизу села Ярке.

Примітки